7818 Muirhead – asteroide della fascia principale
 Alexander Muirhead – ingegnere inglese
 Aaron Muirhead – calciatore scozzese